17-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2011 проводился в городах Ронки-деи-Леджонари, Старанцано, Фольяно-Редипулья (Италия) с 13 июля по 6 августа 2011 года с участием 20 команд.

В Италии женский чемпионат Европы проводился в 6-й раз, в городах Ронки-деи-Леджонари, Старанцано, Фольяно-Редипулья — впервые.

Чемпионом Европы (в 8-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала сборная Нидерландов, победив в финале сборную Италии. Третье место заняла сборная Великобритании.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 4 группы по 5 команд, на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 12 команд (по 3 из каждой группы) выходят в классификацию за итоговые 9—20 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят в классификацию за общие 1—8 места
 Проходят (с 3, 4, 5 мест) в классификации за общие 9—12, 13—16, 17—20 места

Классификация за 9—12 места

Классификация за 13—16 места

Классификация за 17—20 места

Классификация за 1—8 места 

Группа E

Группа F

 Проходят напрямую в плей-офф с 1-го и 2-го места

За выход в плей-офф с 3-го и 4-го места

Классификация за 5—8 места

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2011 год в софтболе
2011
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Италии
Спортивные соревнования во Фриули — Венеция-Джулии
Чемпионаты Европы в Италии
Софтбол
Июль 2011 года
Август 2011 года